Сервис аннотирования — это сервис, который предоставляет аннотации публикаций, часто по теме или группе связанных тем, обычно по подписке. Сервис индексации — это сервис, который назначает документам дескрипторы и другие виды точек доступа. Сервис индексации слов сегодня в основном используется для компьютерных программ, но может также охватывать службы, предоставляющие back-of-the-book индексы, индексы журналов и связанные с ними виды индексов. Сервис индексации и аннотирования — это сервис, который обеспечивает сокращение или обобщение документов и назначает дескрипторы для ссылок на документы.

Продукт часто представляет собой аннотированный журнал или библиографический указатель, который может быть предметной библиографией или библиографической базой данных.

См. также 
 Библиография
 Индекс цитирования научных статей
 Аннотирование

Примечания

Ссылки 
 American Society of Indexers: https://web.archive.org/web/20111128132758/http://www.asindexing.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=1
 Society of Indexers (UK): http://www.indexers.org.uk/

Библиографические справочники и базы данных